Obmann steht für:

 Obmann, eine andere Bezeichnung für Vorsitzender, Präsident, Anführer einer Fraktion oder Sektion, und auch die Bezeichnung für einen von zwei Parteien ernannten Schiedsrichter

Obmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Obmann (* 1996), österreichischer Snowboarder
 Gabriele Obmann (* 1989), österreichische Triathletin
 Stefan Obmann (* 1988), österreichischer Posaunist